«Ice Cream» () — песня, записанная южнокорейской гёрл-группой Blackpink и американской певицей Селеной Гомес. Была выпущена 28 августа 2020 года как второй сингл в поддержку первого студийного альбома группы. Авторами песни стали Гомес, Тедди Пак, Томи Браун, Ариана Гранде, Виктория Моне, Bekuh BOOM, 24 и Mr.Franks; спродюсировали Тедди, Браун, 24 и Mr.Franks. «Ice Cream» — композиция в жанрах электропоп и бабблгам-поп с элементами трэпа.

«Ice Cream» дебютировала на 13 месте в Billboard Hot 100, став первым синглом Blackpink, попавшим в двадцатку чарта, а также самым долго пребывающим в нём среди всех женских корейских артистов. Песня попала в десятку в Сингапуре, Венгрии и Южной Корее, а также чартилась в топ-40 ещё 15 стран. Видеоклип был выпущен 28 августа одновременно с синглом, и был номинирован на MTV Europe Music Awards в категории «Лучшая коллаборация» и People’s Choice Awards в категории «Музыкальный клип года».

Предпосылки и релиз 

В интервью для Radio.com Гомес рассказала, что впервые познакомилась с Blackpink в 2019 году, после встречи с Джису и Розэ на неделе моды в Нью-Йорке; Blackpink признались, что являются большими поклонницами Селены и танцевали под её песни, будучи трейни.

23 июля 2020 года YG Entertainment опубликовало тизер предстоящего сингла Blackpink с неизвестным артистом, релиз которого состоится в августе. В социальных сетях быстро начал набирать популярность хэштег «#AriPink», так как многие поклонники надеялись на долгожданное сотрудничество с Арианой Гранде. 28 июля было объявлено, что первый студийный альбом Blackpink, The Album, будет выпущен 2 октября. 11 августа стало известно, что грядущий сингл записан при участии Селены Гомес, в то время как Ариана Гранде указана в качестве одного из авторов песни. Через десять дней было объявлено название песни — «Ice Cream». 24 августа был опубликован видео-тизер, где участницы группы общались с Селеной по видеосвязи, а на заднем фоне играла инструментальная версия композиции; также опубликовали фото-тизер Джису. 25 августа выложили фото-тизеры Дженни и Розэ, а 26 августа — фото Лисы и Гомес соответственно. 27 августа выложили тизер официального видеоклипа.

После выхода сингла Селена, вдохновлённая коллаборацией с Blackpink, выпустила розовое ванильное мороженое с хрустящими кусочками печенья и липкой помадкой, и назвала его «Cookies and Cream Remix».

Композиция 
«Ice Cream» — песня в жанрах электропоп и бабблгам-поп с элементами трэп-попа. Композиция написана в тональности ми мажор с темпом 80 ударов в минуту; вокал Гомес и Blackpink ранжируется от низкой ноты B3 до высокой E5. Большая часть текста написана на английском, за исключением куплета Лисы на корейском языке. Лирически композиция состоит из двусмысленных выражений, связанных с мороженым. Джон Караманика из The New York Times описал «Ice Cream» как «беспощадно оживлённую и бодрую», а вокал как «немного игривый, немного насмешливый, немного отстраненный».

Музыкальное видео

Тизеры и релиз 
27 августа Blackpink опубликовали 18-секундный тизер клипа, релиз которого состоялся на следующий день, 28 августа. Режиссёром стал Со Хён Сын, который снял все видеоклипы артистов YG Entertainment, начиная с 2000 года. За первые сутки количество просмотров достигло 79,08 миллиона, что стало третьим лучшим результатом среди видеоклипов на YouTube, а также вторым лучшим результатом Blackpink после рекорда, поставленного с «How You Like That» двумя месяцами ранее, когда клип набрал 86,3 миллиона просмотров. «Ice Cream» дебютировал на вершине мирового топа музыкальных клипов YouTube. Видео со съёмок были представлены на официальных каналах Blackpink и Гомес соответственно. Съёмки Blackpink проходили в Южной Корее, а сцены Селены были отсняты в США из-за невозможности совместной работы ввиду пандемии новой коронавирусной инфекции. 16 ноября, через 80 дней после премьеры, количество просмотров клипа перешагнуло отметку в 400 миллионов, что стало одним из лучших результатов в истории видеохостинга, а также восьмым клипом Blackpink и десятым для Гомес, достигшим этого показателя.

Сюжет 
В видеоклипе Blackpink и Селена танцуют и веселятся на фоне красочных пастельных декораций.

Танцевальное видео 
2 сентября на официальном канале Blackpink было представлено танцевальное видео, выполненное при помощи трёхмерной графики в популярном корейском приложении ZEPETO.

Награды и номинации

Восприятие

Коммерческий успех 
В Великобритании «Ice Cream» дебютировала на 39 месте, став пятым синглом в карьере группы, попавшим в топ-40; дебютировала на 13 месте в Billboard Hot 100, побив рекорд «How You Lke That» и «Sour Candy», которые ранее доходили лишь до 33 места, что также стало лучшим результатом в карьере Blackpink; дебютировала в чартах Digital Songs и Streaming Songs на 2 и 8 местах соответственно, в первую неделю песня разошлась тиражом в 23 тысяч цифровых копий и более 18,3 миллиона единиц стриминга; попала на 32 место в Mainstream Top 40, суммарно набрав свыше 5,1 миллиона прослушиваний на радио (радио текущих хитов + современная музыка для взрослых). В октябре композиция стала самой долго пребывающей в «горячей сотне» США среди южнокорейских исполнительниц (ранее рекорд принадлежал «Kill This Love»).

Творческая группа 
Информация взята с Tidal.

 Blackpink — вокал
 Селена Гомес — вокал, текст
 Тедди Пак — текст, продюсирование
 Томми Браун — текст, продюсирование
 24 — продюсирование, текст
 Стивен Франкс — продюсирование, текст
 Ариана Гранде — текст
 Виктория Моне — текст
 Bekuh BOOM — текст
 Сербан Генеа — сведение

Чарты

Сертификации и продажи

История релиза

Примечания 

Песни 2020 года
Песни Blackpink
Песни Селены Гомес
Синглы Interscope Records
Синглы YG Entertainment
Данс-поп-песни
Песни, написанные Арианой Гранде
Композиции в стиле бабблгам-попа